Jan Vorel – ex calciatore ceco
 Michal Vorel – calciatore ceco
 Tomáš Vorel – regista e attore ceco
 Vojtěch Vorel – calciatore ceco